Щель — узкое и удлинённое отверстие, продолговатый зазор либо пространственный промежуток между двумя объектами.
 Голосовая щель — складка в слизистой оболочке гортани человека.
 Половая щель — щелевидное отверстие в женских половых путях. См. Вульва, Большие половые губы.

Фортификация 
 Открытая щель — укрытие для личного состава в виде участка траншеи.
 Перекрытая щель или просто щель — фортификационное сооружение, которое используется как полевое укрытие для личного состава.

Астрономия 
 Щель Кассини — пространственный промежуток, разделяющий кольца планеты Сатурн.
 Щели Кирквуда — пространственные прорехи в поясе астероидов возникшие из-за гравитационного влияния планеты Юпитер.

Физика

Топонимы

Реки 
 Орлова Щель — река в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
 Бурлаченкова щель — река в Краснодарском крае.
 Щель Попова — река в Краснодарском крае.

Населённые пункты 
 Щель — деревня, Ижемский район, Республика Коми, Россия.
 Верхнеякорная Щель
 Зубова Щель
 Казачья Щель — одно из предыдущих названий посёлка Тюменский.
 Крайняя Щель — хутор Краснодарского края.
 Мамедова Щель — село Краснодарского края.
 Островская Щель — хутор Краснодарского края.
 Широкая Пшадская Щель — хутор в составе муниципального образования город-курорт Геленджик.

Остальное 
 Долгая Щель — бухта в Баренцевом море.
 Зубова Щель — автодорожный мост над одноимённым ущельем.
 Мамедова Щель — железнодорожная платформа рядом с одноимённым селом.
 Якорная Щель — микрорайон города Сочи.
 Якорная Щель — железнодорожная станция, расположенная в одноимённом посёлке.
 Щель мокрая — ущелье севернее Абрау-Дюрсо.
 Щель сухая — ущелье севернее Абрау-Дюрсо и база отдыха расположенная в этом ущелье.

См. также